Софро́ний — мужское имя.

Персоналии 
 Софроний — римский политический деятель второй половины IV века.
 Софроний (IV—V века) — греческий христианский писатель и переводчик.
 Софроний (VI век) — архиепископ Кипрский.
 Софроний (?—1654) — епископ Русской церкви, архиепископ Суздальский и Тарусский.

 Софроний I Сиропул — патриарх Константинопольский с июня 1463 года по август 1464 года.
 Софроний II (1710—1780) — патриарх Константинопольский (1774—1780) и Иерусалимский (как Софроний V, в 1771—1774).
 Софроний III (1826—1900) — предстоятель Кипрской православной церкви, архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра в 1865—1900 годах.
 

 Софроний Врачанский (1739—1813) — болгарский епископ, один из вдохновителей болгарского национального возрождения XVIII века;
 Софроний Иерусалимский (ок. 560—638) — патриарх Иерусалимский, святой;
 Софроний Печерский (XIII век) — затворник, преподобный;
 Софроний Почаский (XVII век) — богослов, игумен, глава Киевского коллегиума.

 Софроний (Арефьев) (1879—1937) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Краснодарский и Кубанский.
 Софроний (Баландин) (род. 1973) — епископ Русской православной церкви, епископ Кинельский и Безенчукский, наместник Самарского Воскресенского мужского монастыря.
 Софроний (Будько) (1930—2008) — епископ Кемеровский и Новокузнецкий.
 Софроний (Дмитрук) (1940—2020) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата).
 Софроний (Жиров) (ум. 1879) — епископ Древлеправославной церкви Христовой (старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию).
 Софроний (Иванцов) (1880—1948) — епископ Русской православной церкви, епископ Красноярский, викарий Новосибирской епархии.
 Софроний (Китаев) (род. 1978) — епископ Русской православной церкви, епископ Губкинский и Грайворонский.
 Софроний (Кристалевский) (1703—1771) — епископ Русской православной церкви, святой.
 Софроний (Липали) (род. 1958) — епископ Русской православной старообрядческой церкви в Румынии, архиепископ США, Канады и Австралии, иконописец.
 Софроний (Младенович) (в миру Иоанн; ум. 1781) — игумен Знаменского монастыря Московской епархии РПЦ.
 Софроний (Мусиенко) (род. 1970) — епископ неканонической РПЦЗ (А) с титулом — «епископ Санкт-Петербургский и Северо-Русский».
 Софроний (Несмеянов) (1870—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Софроний (Сахаров) (1896—1993) — архимандрит, старец, богослов, ученик Силуана Афонского.
 Софроний (Смирнов) (1828—1921) — архимандрит, преподобный, местночтимый святой Украинской православной церкви.
 Софроний (Старков) (1875—1932) — епископ Русской православной церкви, епископ Арзамасский, викарий Нижегородской епархии.
 Софроний (Стойчев) (1897—1995) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 Софроний (Чавдаров) (1888—1961) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Тырновский.
 Софроний (Цулукидзе) (ок. 1760—1842) — епископ Грузинского экзархата Русской православной церкви, архиепископ Имеретинский.
 Софроний (Ющук) (род. 1951) — епископ Русской православной церкви, епископ Могилёвский и Мстиславский.

См. также 
 Софрон

Примечания